Delphinus (delfín en latín) puede referirse a:

 la constelación del Delfín;
 el género Delphinus de delfines;
 empresa Delphinus nado con delfines de interacción con delfines;